Pojem Betlém může mít následující významy:

 Betlém – město, kde se podle evangelií narodil Ježíš Kristus
 Betlém (Kuks) – památkový přírodní areál se sochami Matyáše Bernarda Brauna v lese nedaleko od zámku Kuks
 Betlém (Hlinsko) – památková rezervace lidové architektury v centru města Hlinsko – součást Muzea v přírodě Vysočina
 Betlém (Mnich) – osada v okrese Pelhřimov, součást obce Mnich
 Betlém (Pustá Rybná) – osada v okrese Svitavy, součást obce Pustá Rybná
 Betlém (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Brno-venkov
 Betlem – část obce Samšina v okrese Jičín
 Betlém – rybník nedaleko Teplé
 Betlém (film) – krátký český loutkový film
 Betlém (vodní mlýn) – vodní mlýn u obce Zálší
 jesličky – folklórní výtvarné dílo zobrazující narození Ježíše
 živý betlém – betlém se živými postavami
 betlém – pejorativní označení pro nepořádek, např. „Máš u sebe v pokoji slušný betlém.“

Externí odkazy